Miejscowości w Nepalu:
 Simpani (Khotang)
 Simpani (Lamjung)